Ács Istvánné Kovács Erzsébet (1925–1981) szövőasszony, a népművészet mestere
 Kovács Erzsi (1928–2014) táncdalénekesnő, előadóművész
 Kovács Erzsébet (1934–2017) röplabdázó
 Kovács Erzsébet (1936–2020) ausztriai magyar költő, művészetpártoló
 Kovács Erzsébet (?–?) bélyegtervező